Cerdon puede referirse a: 

 Cerdon, comuna de Ain (Francia).
 Cerdon, comuna de Loiret (Francia).

 Cerdón, gnóstico sirio.